Perbo (Kerkap), een plaats in Indonesië
Perbo (Curup Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing